A Equipe Sérvia de Copa Davis representa a Sérvia na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Federação Sérvia de Tênis. Entre 1927 e 2003, participou como a Equipe Iugoslava de Copa Davis e entre 2004 e 2006, como Equipe Sérvia-montenegrina de Copa Davis. Foi campeã da Copa Davis de 2010 e vice-campeã da Copa Davis de 2013.

Time atual

Equipe de 2014:
Filip Krajinović
Dušan Lajović
Nenad Zimonjić
Ilija Bozoljac

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas

  DavisCup.com (equipe sérvia)

Sérvia